Musée d’Art Contemporain bezeichnet mehrere Kunstmuseen in frankophonen Ländern, darunter

in Frankreich:
 Musée d’Art Contemporain de Bordeaux (CAPC)
 Musée d’Art Contemporain de Lyon
 Musée d’Art Contemporain (Marseille)
 Musée d'art contemporain - Chateau de Montsoreau, siehe Schloss Montsoreau – Museum für zeitgenössische Kunst

in Kanada:
 Musée d’Art Contemporain de Montréal (MAC)

Siehe auch:
 Musée d’Art Moderne et Contemporain